Königsberg je lahko:

 nemško ime za današnji Kaliningrad v Rusiji
 nemško ime za vas Kunšperk v Občini Bistrica ob Sotli
 Grad Kunšperk nemško ime za grad nad istoimensko vasjo
 Kynšperk nad Ohří, mesto na Češkem
 Kraljevska špica (, ), gora v Julijskih Alpah

Glej tudi 

 Kongsberg, mesto na Norveškem